Kratoysma är ett släkte av steklar som beskrevs av Boucek 1965. Kratoysma ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Kratoysma